Puchar Europy w narciarstwie alpejskim kobiet w sezonie 2013/2014 był 43 edycją tego cyklu. Pierwsze zawody odbyły się 22 listopada 2013 roku w fińskim Levi, a ostatnie rozegrane zostały 16 marca 2014 roku w andorskim Soldeu.

W poprzednim sezonie Puchar Europy wygrała Austriaczka Ramona Siebenhofer, triumfując przy okazji w klasyfikacji giganta. W klasyfikacji zjazdu zwyciężyła Włoszka Sofia Goggia, w klasyfikacji slalomu wygrała jej rodaczka, Michela Azzola, w supergigancie najlepsza była Cornelia Hütter z Austrii, a w superkombinacji zwyciężyła Francuzka Romane Miradoli.

W tym sezonie triumfowały: Michelle Gisin ze Szwajcarii w klasyfikacji generalnej i klasyfikacji slalomu, jej rodaczka Corinne Suter w klasyfikacjach zjazdu i supergiganta, Szwedka Ylva Staalnacke w klasyfikacji giganta oraz Norweżka Maria Therese Tviberg w klasyfikacji kombinacji.

Podium zawodów

Klasyfikacje

Przypisy

Bibliografia 
 Kalendarz i wyniki na stronie FIS-u 
 Klasyfikacje na stronie FIS-u 

Puchar Europy w narciarstwie alpejskim 2013/2014